Arie de Jong (arts) (1865-1957), Nederlands arts en hervormer van de kunsttaal Volapük
Arie de Jong (politicus) (1953), Nederlands politicus, ambtenaar en bestuurder
Arie de Jong (schermer) (1882-1966), Nederlands schermer, militair en restauranthouder